Šentilj se poate referi la:

 Comuna Šentilj, Slovenia
 Šentilj v Slovenskih goricah, localitate din comuna Šentilj, Slovenia
 Šentilj pod Turjakom, localitate din comuna Mislinja, Slovenia
 Šentilj pri Velenju, localitate din comuna Velenje, Slovenia

Referințe